Boisdorf bezeichnet:
 Boisdorf (Kerpen), ehemaliger Ortsteil von Kerpen
 Burg Boisdorf, Wasserburg in Kerpen
 Haus Boisdorf, Gebäude in Düren
 Boisdorfer See, Tagebaurestsee bei Kerpen
 historische Schreibweise von Buisdorf, Stadt Sankt Augustin, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen